Пекинский марафон — ежегодный марафон, который проходит в Пекине, Китай. Проводится с 1981 года в октябре. Марафонский забег начинается на площади Тяньаньмэнь и заканчивается на стадионе Олимпийского спорткомплекса. Наряду с основной дистанцией есть забег на 10 километров и полумарафон.

По критерию ИААФ имеет золотой лейбл. Трасса соответствует критериям IAAF, на ней могут устанавливаться мировые рекорды.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт   

Марафоны Китая
Спорт в Пекине
Мероприятия, регулярно проводимые с 1981 года